Rowland Baring kan syfta på:

* Rowland Baring, 2:e earl av Cromer (1877–1953), brittisk peer
 Rowland Baring, 3:e earl av Cromer (1918–1991), brittisk peer